Соревнования двоек в бобслее среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 16 и 17 февраля. В соревнованиях приняли участие 30 экипажей из 20 стран. Местом проведения заездов стала санно-бобслейная трасса Санки. Действующими чемпионами в этой дисциплине являлся немецкий экипаж Андре Ланге и Кевин Куске. На Играх в Сочи Ланге не выступал, поскольку завершил свою спортивную карьеру в 2010 году, а вот Куске являлся разгоняющим в экипаже Томаса Флоршюца.

Медалисты

Расписание 
Время МСК (UTC+4).

Соревнование 
В четвёртую попытку проходят 20 лучших экипажей.

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2014 года